

Geografia

Antartide
 Dorsale Mesa – catena montuosa della Dipendenza di Ross

Mesa Geitonia – comune nel distretto di Limassol

Mesa, in francese Mèze, nel dipartimento dell'Hérault

Algar de Mesa – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Villel de Mesa – comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Contea di Mesa, in inglese Mesa County – contea del Colorado
 Costa Mesa – centro abitato (city) della contea di Orange, California
 Mesa – città della Contea di Maricopa, Arizona
 Mesa – città della Contea di Inyo, California
 Mesa – città della Contea di Franklin, Washington
 Mesa Camp – comunità non incorporata nella Contea di Mono, California

Geomorfologia 
 Mesa – area di terreno sopraelevata dalla cima piatta

Informatica 
 Mesa – linguaggio di programmazione
 Mesa 3D –  libreria software di grafica 3D

Musica 
 Mesa Boogie – produttore statunitense di amplificatori per chitarre e bassi
 Mèsa – artista musicale indie rock italiana prodotta da bomba dischi

Persone 
 Mesa o Mesha – re dei Moabiti
 Alexander Mesa Travieso, meglio noto come Nano (1995) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Arnaldo Mesa (1967-2012) – pugile cubano
 Carlos Mesa Gisbert (1953) – politico boliviano
 Florentino Álvarez Mesa (1846-1926) – scrittore e politico spagnolo
 Germán Mesa (1967) – ex giocatore di baseball cubano
 Giulia Mesa, in latino Iulia Maesa (c. 170–c. 226) – membro della dinastia dei Severi
 Hildelisa Rodríguez Mesa (1964) – ex schermitrice cubana
 Horacio Álvarez Mesa (1881-1936) – scrittore e politico spagnolo
 Isbel Mesa (1989) – pallavolista cubano
 Juan Camilo Mesa (1998) – calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Juan de Mesa (1538-1627) – scultore spagnolo del periodo Barocco
 Maikel Mesa (1991) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Natalia Mesa Bush (1984) – modella, showgirl e attrice spagnola
 Nazaria Ignacia March Mesa (1889-1943) – religiosa spagnola
 Roque Mesa (1989) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Surf Mesa, pseudonimo di Powell Aguirre (2000) – produttore discografico statunitense
 Terry de la Mesa Allen, Sr. (1888-1969) – generale statunitense
 Víctor Mesa (1960) – giocatore di baseball cubano
 Yosniel Mesa (1981) – calciatore cubano

Altro 
 Mesa Airlines – compagnia aerea regionale statunitense

Pagine correlate 
Black Mesa
La Mesa

Altri progetti